Biombo peut désigner :
Biombo, une région de Guinée-Bissau
 les Biombo, un peuple de République démocratique du Congo